Spreekkoor (voetbal), een groep voetbalsupporters die tijdens de wedstrijd gezamenlijk leuzen schreeuwt, of de leuzen zelf;
 Spreekkoor (muziek), een compositie waarin een koor niet zingt maar spreekt.
 koor (toneel), het (vooral in de Griekse Oudheid) gebruikte groep acteurs die commentaar levert op het gespeelde.